

Geografia

Austria 
 Alpi di Brandenberg – sottosezione delle Alpi Calcaree Nordtirolesi (Alpi Nord-orientali)
 Brandenberg – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Germania 
 Brandenberg – ex comune ora frazione di Hürtgenwald, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Pagine correlate 
 Brandberg (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Brandenburg – pagina di disambiguazione